Пётр Тюленев:
 Тюленев, Пётр Алексеевич (род. 1983) — главный редактор журнала «Мир фантастики».
 Тюленев, Петр Михайлович (более известен под фамилией Войс; род. 1946) — архитектор, галерист, куратор, искусствовед, коллекционер современного искусства.